In Holland staat een huis (kinderlied), een traditioneel kinderliedje

Twee zaken die naar dit kinderliedje zijn vernoemd, zijn:
In Holland staat een huis (hoorspel), een muzikaal hoorspel op de radio in de jaren 50 uitgezonden door de VARA, beter bekend als "De Familie Doorsnee" van Annie M.G. Schmidt
In Holland staat een huis (televisieprogramma), een televisieprogramma van RTL 4 van begin 21e eeuw waarin buren elkaars huis opnieuw inrichten.